Ďumbier – najwyższy szczyt Niżnych Tatr na Słowacji
 Ďumbier – część Niżnych Tatr na Słowacji